Шохонка — гидроним в России:

 Шохонка — река в Даниловском районе Ярославской области, приток Лунки.
 Шохонка — река в Приволжском районе Ивановской области, приток Волги
 Шохонка — река в Родниковском районе Ивановской области, приток Парши.